Besugo es el nombre vernáculo de numerosos peces:

 Epigonus crassicaudus, también conocido como hilario.
 Gerres nigri, también conocido como mojarra guineana o cabiassa
 Ichthyoelephas longirostris, también conocido como besote, jetón, moreno o pataló.
 Lithognathus mormyrus, también conocido como herrera.
 Lutjanus guttatus, también conocido como cojinova rosada, huachinango, pargo de altura, pargo lunarejo o pargueta.
 Nemadactylus bergi, también conocido como besugo blanco o castañeta.
 Pagellus acarne, también conocido como aligote, besugo de fondo, besugo blanco  o pancho picudo.
 Pagellus bogaraveo, también conocido como besugo, besugo rojo, bogarrabella, besugo de la pinta ,voraz o bogazo.
 Pagellus centrodontus, sinónimo de Pagellus bogaraveo, también conocido como besugo común, besugo o voraz y cuando es joven pancho o panchito.
 Pagrus pagrus, también conocido como pargo, pargo colorado.
 Pomadasys jubelini, también conocido como roncador.
 Rhomboplites aurorubens, también conocido como camaronero, pargo cunaro o tumaro.

Nombres vernáculos de peces